A ABASCA, Associação de Basquetebol Cachoeirense, é uma associação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica distinta da de seus associados, destituída de preconceitos raciais, sociais, religiosos, de nacionalidade e de sexo. Foi fundada no dia 13 de dezembro de 2004 e tem por objetivos a divulgação e prática do basquetebol no interior do Estado do Rio de Janeiro, a partir de sua cidade sede - Cachoeiras de Macacu.

Em sua finalidade encontra-se não só a prática do esporte como meio de vivência social, mas também a vivência esportiva como meio de inclusão social e capacitação pessoal de cada um de seus muitos alunos. 

Através do árduo trabalho de cunho esportivo, cunhamos cidadãos melhores.

Objetivos

	O desenvolvimento da prática do basquetebol junto à comunidade de Cachoeiras de Macacu, através da realização de atividades esportivas, culturais e sociais, visando, ainda, a formação de equipes em todas as categorias do basquetebol;

	Pleitear junto ao Poder Público o auxílio necessário a fim de facilitar e incentivar o intercâmbio com os municípios vizinhos, visando o desenvolvimento do basquetebol em Cachoeiras de Macacu e região;

	Fomentar a prática do basquetebol no município de Cachoeiras de Macacu, através da prática deste esporte nas escolas públicas e particulares, bem como através da formação de uma escolinha de basquetebol, nas diversas categorias.

Diretoria

 Presidente: Marcos Saulo Pereira da Silva

 Vice-Presidente: Nilton César de Jesus Vieira

 Tesoureiro: Adriano Freitas da Silva

 Secretário: Monica Clarice Jardim

 Diretor Esportivo: Fábio Barcelos Sousa

Clubes de basquetebol do Rio de Janeiro
Esporte de Cachoeiras de Macacu
Instituições sem fins lucrativos
Fundações no Rio de Janeiro em 2004